bouillon (voedsel), de basis voor soepen
Bouillon (België), een stad in het arrondissement Neufchâteau, Luxemburg, Wallonië, België
hertogdom Bouillon, voormalig hertogdom
Republiek Bouillon, voormalige republiek
Bouillon (Frankrijk), een gemeente in het kanton Arzacq-Arraziguet, arrondissement Pau, Pyrénées-Atlantiques, Aquitanië, Frankrijk

Zie ook 
bouillonblokje
Bouillonville
Godfried van Bouillon
Kasteel van Bouillon
Le Bouillon